Гренічері () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Гренічері () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Гренічері.
 Гренічері () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Джієра.